Sbarra ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Sbarra (1611–1668), italienischer Dichter und Librettist
 Galliano Sbarra (1915–1987), italienischer Schauspieler
 Joe Sbarra (* 1998), englischer Fußballspieler
 José Sbarra (1950–1996), argentinischer Schriftsteller